Artacamella är ett släkte av ringmaskar. Artacamella ingår i familjen Trichobranchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Artacamella